«The Human Contradiction» — четвертий студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Delain. Реліз відбувся 4 квітня 2014 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Шарлотта Весселс — вокал
 Мартейн Вестерхольт — клавіші
 Тімо Сомерс — гітари
 Отто Шіммельпеннік ван дер Ойе — бас-гітара
 Сандер Зур — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Delain
Альбоми Napalm Records
Альбоми симфонічного металу